Bergesen ist die Bezeichnung von

Bergesen-Insel in Qikiqtaaluk, Kanada

Außerdem ist es der Nachname von

Berge Sigval Natanael Bergesen (1914–1965), norwegischer Reeder
Brad Bergesen (* 1985), US-amerikanischer Baseballspieler
Finn Bergesen (1945–2012), norwegischer Unternehmer
Helge Ole Bergesen (1949–2015), norwegischer Politiker
Kjersti Bergesen (* 1962), norwegischer Moderator
Morten Sigval Bergesen (* 1951), norwegischer Schiffseigner
Ole Bergesen (Politiker, 1832) (1832–1899), norwegischer Politiker
Ole Bergesen (Reeder) (1892–1955), norwegischer Reeder
Ole Bergesen (Politiker, 1916) (1916–1965), norwegischer Politiker
Sigval Bergesen (1863–1956), norwegischer Reeder
Sigval Bergesen der Jüngere (1893–1980), norwegischer Reeder und Werftbesitzer

und der Name von

Bergesen d.y., ehemalige norwegische Reederei